Henry Townshend kan syfta på:

 Henry Townshend, engelsk parlamentsledamot under 1500-talet
 Henry Townshend, fiktiv figur och protagonist i Konamis TV-spel Silent Hill 4: The Room

Karaktärer i Silent Hill
Huvudpersoner i datorspel
Fiktiva män i datorspel